Площадь — многозначный термин. Возможные значения:

Урбанистика 
 Площадь — открытое пространство, входящее в систему пространства населённых пунктов, предназначенное для какой-либо цели.
 Торговая площадь — площадь, используемая для торговли.
 Базарная площадь — площадь, используемая для стихийной торговли.
 Рыночная площадь — площадь, используемая для упорядоченной торговли.

Математика 
 Площадь — мера для двумерного геометрического объекта, численная характеристика его размера.
 Площадь фигуры — геометрическое понятие, размер плоской фигуры.
 Площадь поверхности — числовая характеристика поверхности.
 Площадь визуального представления графа — числовая характеристика графического изображения графа.

Топоним 
 Площадь — деревня в Коношском районе Архангельской области.

Кино 
 «» — египетско-американский документальный фильм 2013 года, снятый .
